Svartkobban kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svartkobban, Kristinestad, Österbotten, 
 Svartkobban, Korpo, Åboland, 
 Svartkobban, Lovisa, Nyland,

Se även
Svartkobb
Svartkobbarna
Svartklobb
Svartklubben
Svartkobbens naturreservat

Robotskapade Finlandförgreningar